

Cinema 
Le parole che non ti ho detto (Message in a Bottle) – film del 1999 diretto da Luis Mandoki

Letteratura 
Le parole che non ti ho detto (Message in a Bottle) – romanzo di Nicholas Sparks del 1998

Musica 
Message in a Bottle – singolo dei The Police del 1979
Message in a bottle – singolo di Taylor Swift del 2022

Pagine correlate 
Messaggio in bottiglia